Dagon – bóstwo semickie
 Dagon – hipotetyczna planeta krążąca wokół gwiazdy Fomalhaut
 Dagon – opowiadanie Howarda Phillipsa Lovecrafta
 Dagon – serial anime
 Dagon – dzielnica Rangunu w Mjanmie